Fernando Alonso, španski dirkač Formule 1, * 29. julij 1981, Oviedo, Španija.

Fernando Alonso je španski dirkač, dvakratni zaporedni prvak Formule 1, oba naslova je osvojil z Renaultom v sezonah  in . Leta 2018 je osvojil dirko za 24 ur Le Mansa s Toyoto.

Dirkaška kariera

Alonso si je kot najstnik priboril številne lovorike v kartingu in prvenstvu formul Euro Open by Nissan, ki je večinoma potekalo na španskih dirkališčih, kar mu je leta 2000 prineslo sedež stalnega dirkača pri moštvu Astromega v Formuli 3000 ter vlogo testnega in nadomestnega voznika pri moštvu Minardi v Formuli 1. V sezoni 2001 je dobil sedež stalnega dirkača pri moštvu Minardi. Kljub temu, da se mu na dirkah ni uspelo doseči višjo uvrstitev od desetega mesta v Nemčiji, je z nekonkurenčnim dirkalnikom pogosto prepričljivo nastopal tako v kvalifikacijah kot tudi na dirkah, kar mu je v naslednji sezoni 2002 prineslo vlogo testnega in nadomestnega voznika pri moštvu Renault, ki je tega leta nasledilo moštvo Benetton.

V sezoni 2003 je Alonso postal stalni dirkač pri Renaultu. V svojem drugem nastopu s francoskim moštvom je na Veliki nagradi Malezije postavil svoj dirkalnik na najboljši štartni položaj in postal najmlajši dirkač s tovrstnim dosežkom. Na trinajsti dirki sezone na Madžarskem je nekaj tednov po 22. rojstnem dnevu postal tudi najmlajši zmagovalec na dirki Formule 1.

Pri Renaultu je nastopal še tri sezone. V sezoni 2004 ni dosegel nobene zmage, a se je štirikrat uvrstil na stopničke, kar je bilo dovolj za četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega dirkaškega prvenstva. V sezonah 2005 in 2006 je dominiral v Formuli 1, saj je v teh dveh sezonah na 37 dirkah dosegel 14 zmag in 29 uvrstitev na stopničke, kar mu je prineslo dva zaporedna naslova svetovnega dirkaškega prvaka, prav tako pa je Renault osvojil dva zaporedna naslova svetovnega konstruktorskega prvaka.

Pred sezono 2007 je prestopil v moštvo McLaren Mercedes. Po desetih dirkah s tremi zmagami zaseda drugo mesto v dirkaškem prvenstvu za mladim moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom. Po napeti sezoni se je vse do zadnje dirke boril za naslov, na koncu pa osvojil tretje mesto v prvenstvu. Ob koncu sezone se je poslovil od angleško-nemškega moštva in prestopil v moštvo Renault F1. V  je z ekipo Renault zmagal na dveh dirkah, sezona  pa je bila še slabša z le enimi stopničkami.

Pred  je prestopil v Ferrari. Sezono je sicer začel z zmago na prvi dirki sezone za , toda nadaljevanje prve polovice sezone je bilo slabše, saj je na naslednjo čakal deset dirk. S štirimi zmagami v drugem delu sezone se je priključil boju za naslov prvaka, ki se je odločil na zadnji dirki sezone za , kjer pa je s sedmim mestom izgubil naslov prvaka proti Sebastianu Vettlu, Alonso pa je prvič v karieri postal podprvak. V  je z eno zmago na dirki za  in še devetimi uvrstitvami na stopniške osvojil četrto mesto v prvenstvu. V  se je do zadnje dirke sezone za  boril za naslov s Vettlom, ki je s tremi točkami prednosti postal prvak. Tudi v prvi polovici  je bil z dvema zmagama v boju za naslov prvaka, toda v drugem delu sezone ni več zmagal in osvojil drugo mesto v prvenstvu z velikim zaostankom za Vettlom.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 

|-
| 
! European Minardi F1 Team
! Minardi PS01
! European (Cosworth) 3.0 V10
|style="background:#CFCFFF;"| AVS12
|style="background:#CFCFFF;"| MAL13
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|style="background:#EFCFFF;"| SMRRet
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA13
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#CFCFFF;"| EU14
|style="background:#CFCFFF;"| FRA17†
|style="background:#CFCFFF;"| VB16
|style="background:#CFCFFF;"| NEM10
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#CFCFFF;"| ITA13
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#CFCFFF;"| JAP11
|
|
|
|
! 23.
! 0
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R23
! Renault RS23 3.0 V10
|style="background:#DFFFDF;"| AVS7
|style="background:#FFDF9F;"| MAL3
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|style="background:#DFFFDF;"| SMR6
|style="background:#DFDFDF;"| ŠPA2
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#DFFFDF;"| MON5
|style="background:#DFFFDF;"| KAN4
|style="background:#DFFFDF;"| EU4
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#DFFFDF;"| NEM4
|style="background:#FFFFBF;"| MAD1
|style="background:#DFFFDF;"| ITA8
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|
|
|
|
|
! 6.
! 55
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R24
! Renault RS24 3.0 V10
|style="background:#FFDF9F;"| AVS3
|style="background:#DFFFDF;"| MAL7
|style="background:#DFFFDF;"| BAH6
|style="background:#DFFFDF;"| SMR4
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA4
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#DFFFDF;"| EU5
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#DFDFDF;"| FRA2
|style="background:#CFCFFF;"| VB10
|style="background:#FFDF9F;"| NEM3
|style="background:#FFDF9F;"| MAD3
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#DFFFDF;"| KIT4
|style="background:#DFFFDF;"| JAP5
|style="background:#DFFFDF;"| BRA4
|
|
|
! 4.
! 59
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R25
! Renault RS25 3.0 V10
|style="background:#FFDF9F;"| AVS3
|style="background:#FFFFBF;"| MAL1
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#FFFFBF;"| SMR1
|style="background:#DFDFDF;"| ŠPA2
|style="background:#DFFFDF;"| MON4
|style="background:#FFFFBF;"| EU1
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#FFFFFF;"| ZDADNS
|style="background:#FFFFBF;"| FRA1
|style="background:#DFDFDF;"| VB2
|style="background:#FFFFBF;"| NEM1
|style="background:#CFCFFF;"| MAD11
|style="background:#DFDFDF;"| TUR2
|style="background:#DFDFDF;"| ITA2
|style="background:#DFDFDF;"| BEL2
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|style="background:#FFDF9F;"| JAP3
|style="background:#FFFFBF;"| KIT1
|
|
|style="background:#FFFFBF;"| 1.
|style="background:#FFFFBF;"| 133
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R26
! Renault RS26 2.4 V8
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#DFDFDF;"| MAL2
|style="background:#FFFFBF;"| AVS1
|style="background:#DFDFDF;"| SMR2
|style="background:#DFDFDF;"| EU2
|style="background:#FFFFBF;"| ŠPA1
|style="background:#FFFFBF;"| MON1
|style="background:#FFFFBF;"| VB1
|style="background:#FFFFBF;"| KAN1
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA5
|style="background:#DFDFDF;"| FRA2
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#efcfff;"| MADRet
|style="background:#DFDFDF;"| TUR2
|style="background:#efcfff;"| ITARet
|style="background:#DFDFDF;"| KIT2
|style="background:#FFFFBF;"| JAP1
|style="background:#DFDFDF;"| BRA2
|
|
|
|style="background:#FFFFBF;"| 1.
|style="background:#FFFFBF;"| 134
|-
| 
! Vodafone McLaren Mercedes
! McLaren MP4-22
! Mercedes FO 108T 2.4 V8
|style="background:#DFDFDF;"| AVS2
|style="background:#FFFFBF;"| MAL1
|style="background:#DFFFDF;"| BAH5
|style="background:#FFDF9F;"| ŠPA3
|style="background:#FFFFBF;"| MON1
|style="background:#DFFFDF;"| KAN7
|style="background:#DFDFDF;"| ZDA2
|style="background:#DFFFDF;"| FRA7
|style="background:#DFDFDF;"| VB2
|style="background:#FFFFBF;"| EU1
|style="background:#DFFFDF;"| MAD4
|style="background:#FFDF9F;"| TUR3
|style="background:#FFFFBF;"| ITA1
|style="background:#FFDF9F;"| BEL3
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|style="background:#DFDFDF;"| KIT2
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| 3.
|style="background:#FFDF9F;"| 109
|-
| 
! ING Renault F1 Team
! Renault R28
! Renault RS27 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"|  AVS4
|style="background:#DFFFDF;"| MAL8
|style="background:#CFCFFF;"| BAH10
|style="background:#EFCFFF;"| ŠPARet
|style="background:#DFFFDF;"| TUR6
|style="background:#CFCFFF;"| MON10
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#DFFFDF;"| FRA8
|style="background:#DFFFDF;"| VB6
|style="background:#CFCFFF;"| NEM11
|style="background:#DFFFDF;"| MAD4
|style="background:#EFCFFF;"| EURet
|style="background:#DFFFDF;"| BEL4
|style="background:#DFFFDF;"| ITA4
|style="background:#FFFFBF;"| SIN1
|style="background:#FFFFBF;"| JAP1
|style="background:#DFFFDF;"| KIT4
|style="background:#DFDFDF;"| BRA2
|
|
|
! 5.
! 61
|-
|rowspan=2| 
! ING Renault F1 Team
!rowspan=2| Renault R29
!rowspan=2| Renault RS27 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS5
|style="background:#CFCFFF;"| MAL11
|style="background:#CFCFFF;"| KIT9
|style="background:#DFFFDF;"| BAH8
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA5
|style="background:#DFFFDF;"| MON7
|style="background:#CFCFFF;"| TUR10
|style="background:#CFCFFF;"| VB14
|style="background:#DFFFDF;"| NEM7
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#DFFFDF;"| EU6
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#DFFFDF;"| ITA5
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 9.
!rowspan="2"| 26
|-
! Renault F1 Team
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| SIN3
|style="background:#CFCFFF;"| JAP10
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|style="background:#CFCFFF;"| ABU14
|
|
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari F10
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#DFFFDF;"| AVS4
|style="background:#CFCFFF;"| MAL13†
|style="background:#DFFFDF;"| KIT4
|style="background:#DFDFDF;"| ŠPA2
|style="background:#DFFFDF;"| MON6
|style="background:#DFFFDF;"| TUR8
|style="background:#FFDF9F;"| KAN3
|style="background:#DFFFDF;"| EU8
|style="background:#CFCFFF;"| VB14
|style="background:#FFFFBF;"| NEM1
|style="background:#DFDFDF;"| MAD2
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#FFFFBF;"| ITA1
|style="background:#FFFFBF;"| SIN1
|style="background:#FFDF9F;"| JAP3
|style="background:#FFFFBF;"| KOR1
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|style="background:#DFFFDF;"| ABU7
|
|
|style="background:#DFDFDF;"|2.
|style="background:#DFDFDF;"|252
|-
|rowspan="2"| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
!rowspan="2"| Ferrari 150° Italia
!rowspan="2"| Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS4
|style="background:#DFFFDF;"| MAL6
|style="background:#DFFFDF;"| KIT7
|style="background:#FFDF9F;"| TUR3
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA5
|style="background:#DFDFDF;"| MON2
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#DFDFDF;"| EU2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 4.
!rowspan="2"| 257
|-
! Scuderia Ferrari
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFFBF;"| VB1
|style="background:#DFDFDF;"| NEM2
|style="background:#FFDF9F;"| MAD3
|style="background:#DFFFDF;"| BEL4
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#DFFFDF;"| SIN4
|style="background:#DFDFDF;"| JAP2
|style="background:#DFFFDF;"| KOR5
|style="background:#FFDF9F;"| IND3
|style="background:#DFDFDF;"| ABU2
|style="background:#DFFFDF;"| BRA4
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari F2012
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS5
|style="background:#FFFFBF;"| MAL1
|style="background:#DFFFDF;"| KIT9
|style="background:#DFFFDF;"| BAH7
|style="background:#DFDFDF;"| ŠPA2
|style="background:#FFDF9F;"| MON3
|style="background:#DFFFDF;"| KAN5
|style="background:#FFFFBF;"| EU1
|style="background:#DFDFDF;"| VB2
|style="background:#FFFFBF;"| NEM1
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#FFDF9F;"| SIN3
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|style="background:#FFDF9F;"| KOR3
|style="background:#DFDFDF;"| IND2
|style="background:#DFDFDF;"| ABU2
|style="background:#FFDF9F;"| ZDA3
|style="background:#DFDFDF;"| BRA2
|
|style="background:#DFDFDF;"| 2.
|style="background:#DFDFDF;"| 278
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari F138
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFDFDF;"| AVS2
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|style="background:#FFFFBF;"| KIT1
|style="background:#DFFFDF;"| BAH8
|style="background:#FFFFBF;"| ŠPA1
|style="background:#DFFFDF;"| MON7
|style="background:#DFDFDF;"| KAN2
|style="background:#FFDF9F;"| VB3
|style="background:#DFFFDF;"| NEM4
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#DFDFDF;"| BEL2
|style="background:#DFDFDF;"| ITA2
|style="background:#DFDFDF;"| SIN2
|style="background:#DFFFDF;"| KOR6
|style="background:#DFFFDF;"| JAP4
|style="background:#CFCFFF;"| IND11
|style="background:#DFFFDF;"| ABU5
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA5
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|
|
|style="background:#DFDFDF;"| 2.
|style="background:#DFDFDF;"| 242
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari F14 T
! Ferrari 059/3 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF;"| AVS4
|style="background:#DFFFDF;"| MAL4
|style="background:#DFFFDF;"| BAH9
|style="background:#FFDF9F;"| KIT3
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#DFFFDF;"| MON4
|style="background:#DFFFDF;"| KAN6
|style="background:#DFFFDF;"| AVT5
|style="background:#DFFFDF;"| VB6
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#DFDFDF;"| MAD2
|style="background:#DFFFDF;"| BEL7
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#DFFFDF;"| SIN4
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|style="background:#DFFFDF;"| RUS6
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA6
|style="background:#DFFFDF;"| BRA6
|style="background:#DFFFDF;"| ABU9
|
|
! 6.
! 161
|-
| 
! McLaren Honda
! McLaren MP4-30
! Honda RA615H 1.6 V6 t
| AVS
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|style="background:#CFCFFF;"| KIT12
|style="background:#CFCFFF;"| BAH11
|style="background:#EFCFFF;"| ŠPARet
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#DFFFDF;"| VB10
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#CFCFFF;"| BEL13
|style="background:#CFCFFF;"| ITA18†
|style="background:#EFCFFF;"| SINRet
|style="background:#CFCFFF;"| JAP11
|style="background:#CFCFFF;"| RUS11
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA11
|style="background:#efcfff;"| MEHRet
|style="background:#CFCFFF;"| BRA15
|style="background:#CFCFFF;"| ABU17
|
|
! 17.
! 11
|-
| 
! McLaren Honda
! McLaren MP4-31
! Honda RA616H 1.6 V6 t
|style="background:#efcfff;"| AVSRet
| BAH
|style="background:#CFCFFF;"| KIT12
|style="background:#DFFFDF;"| RUS6
|style="background:#efcfff;"| ŠPARet
|style="background:#DFFFDF;"| MON5
|style="background:#CFCFFF;"| KAN11
|style="background:#efcfff;"| EURet
|style="background:#CFCFFF;"| AVT18†
|style="background:#CFCFFF;"| VB13
|style="background:#DFFFDF;"| MAD7
|style="background:#CFCFFF;"| NEM12
|style="background:#DFFFDF;"| BEL7
|style="background:#CFCFFF;"| ITA14
|style="background:#DFFFDF;"| SIN7
|style="background:#DFFFDF;"| MAL7
|style="background:#CFCFFF;"| JAP16
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA5
|style="background:#CFCFFF;"| MEH13
|style="background:#DFFFDF;"| BRA10
|style="background:#DFFFDF;"| ABU10
! 10.
! 54
|-
|
!McLaren Honda
!McLaren MCL32
!Honda RA617H 1.6 V6 t
|style="background:#efcfff;"|AVSRet
|style="background:#efcfff;"|KITRet
|style="background:#CFCFFF;"|BAH14†
|style="background:#FFFFFF;"|RUSDNS
|style="background:#CFCFFF;"|ŠPA12
| MON
|style="background:#CFCFFF;"|KAN16†
|style="background:#DFFFDF;"|AZE9
|style="background:#EFCFFF"|AVTRet
|style="background:#EFCFFF"|VBRet
|style="background:#DFFFDF;"|MAD6
|style="background:#efcfff;"|BELRet
|style="background:#CFCFFF;"|ITA17†
|style="background:#efcfff;"|SINRet
|style="background:#CFCFFF;"|MAL11
|style="background:#CFCFFF;"|JAP11
|style="background:#EFCFFF"|ZDARet
|style="background:#DFFFDF;"|MEH10
|style="background:#DFFFDF;"|BRA8
|style="background:#DFFFDF;"|ABU9
|
!15.
!17
|-
|
!McLaren F1 Team
!McLaren MCL33
!Renault R.E.18 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF;"|AVS
|style="background:#DFFFDF;"|BAH
|style="background:#DFFFDF;"| KIT
|style="background:#DFFFDF;"| AZE
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA
|style="background:#EFCFFF;"| MON
|style="background:#EFCFFF;"| KAN
|style="background:#CFCFFF;"| FRA16†
|style="background:#DFFFDF;"| AVT
|style="background:#DFFFDF;"| VB
|style="background:#CFCFFF;"| NEM16†
|style="background:#DFFFDF;"| MAD
|style="background:#EFCFFF;"| BEL
|style="background:#EFCFFF;"| ITA
|style="background:#DFFFDF;"| SIN
|style="background:#CFCFFF;"| RUS
|style="background:#CFCFFF;"| JAP
|style="background:#EFCFFF;"| ZDA
|style="background:#EFCFFF;"| MEH
|style="background:#CFCFFF;"| BRA
|style="background:#CFCFFF;"| ABU
!11.
!50
|-
|}

Glej tudi 
 seznam španskih dirkačev

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

}

Španski dirkači
Španski vozniki Formule 1
Svetovni prvaki Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1